Пальма-де-Мальорка — международный шахматный турнир, проводился Шахматной федерацией Испании в городе Пальма на острове Мальорка (Балеарские острова) в 1965—1972 ежегодно (кроме 1970, когда в Пальме состоялся Восьмой межзональный турнир). Наиболее успешно в соревнованиях выступали: Б. Ларсен (1967 и 1969 — 1-е, 1968 — 2—3-е); В. Корчной (1968 — 1-е, 1972 — 1—3-е); О. Панно (1971 — 1—2-е, 1972 — 1—3-е места).

Победители турнира 
Турнир 1969 года был одним из самых представительных по составу участников в истории Пальмы-де-Мальорки.

Литература 
 

Шахматные турниры в Испании